Michael Klahr (starszy), Michael Klahr ojciec
 Michael Ignatius Klahr (młodszy), Michael Ignacy Klahr, Michael Klahr syn